

Села:
 Нова Олександрівка — Житомирська область, Бердичівський район
 Нова Олександрівка — Київська область, Броварський район
 Нова Олександрівка — Київська область, Обухівський район
 Нова Олександрівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Нова Олександрівка — Сумська область, Конотопський район
 Нова Олександрівка — Харківська область, Великобурлуцький район

Селище:
 Нова Олександрівка — Харківська область, Великобурлуцький район

Нова Олександрівка — Дубоссарський район,